Kenneth van Kempen – ex cestista olandese
 Ludwig van Kempen – cantore fiammingo
 Michiel van Kempen – scrittore, storico e critico letterario olandese
 Paul van Kempen – direttore d'orchestra e violinista olandese